Dillon Dubé (né le  à Golden dans la province de Colombie-Britannique au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Statistiques 

| 2013-2014 || Rockets de Kelowna || LHOu || - || - || - || - || - || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2014-2015 || Rockets de Kelowna || LHOu || 45 || 17 || 10 || 27 || 12 || 18 || 5 || 6 || 11 || 8
|-
| 2015-2016 || Rockets de Kelowna || LHOu || 65 || 26 || 40 || 66 || 50 || 18 || 2 || 5 || 7 || 16
|-
| 2016-2017 || Rockets de Kelowna || LHOu || 40 || 20 || 35 || 55 || 40 || 17 || 7 || 14 || 21 || 18
|-
| 2016-2017 || Heat de Stockton || LAH || - || - || - ||- || - || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2017-2018 || Rockets de Kelowna || LHOu || 53 || 38 || 46 || 84 || 52 || 4 || 2 || 0 || 2 || 14
|-
| 2017-2018 || Heat de Stockton || LAH || 6 || 0 || 4 || 4 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Heat de Stockton || LAH || 37 || 15 || 24 || 39 || 24 || - || - || - || - || -
|-
|2018-2019 || Flames de Calgary || LNH || 25 || 1 || 4 || 5 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Heat de Stockton || LAH || 13 || 4 || 9 || 13 || 8 || - || - || - || - || -
|-
|2019-2020 || Flames de Calgary || LNH || 45 || 6 || 10 || 16 || 6 || 10 || 4 || 1 || 5 || 2
|-
| 2020-2021 || Flames de Calgary || LNH || 51 || 11 || 11 || 22 || 20 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Flames de Calgary || LNH || 79 || 18 || 14 || 32 || 20 || 12 || 0 || 1 || 1 || 2

| 200 || 36 || 39 || 75 || 50 || 22 || 4 || 2 || 6 || 4

Références 

Naissance en juillet 1998
Naissance dans le district régional de Columbia-Shuswap
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Rockets de Kelowna
Joueur du Heat de Stockton
Joueur des Flames de Calgary
Attaquant de hockey sur glace